OPAK (groupe belge)
 Opak (groupe suisse)